Мужская сборная Ирана по баскетболу — национальная баскетбольная команда, представляющая Иран на международной баскетбольной арене. Управляется Федерацией баскетбола Ирана. Является серебряным призёром чемпионата Азии. Кроме того, команда завоевывала медали на последних пяти из шести чемпионатах Азии, в том числе трижды становилась чемпионами.

История 

Национальная сборная Ирана была принята в систему ФИБА в 1947 году, а в 1948 году команда добилась существенного успеха на международной арене, выступая в квалификационном турнире к летней Олимпиаде 1948 года. Хотя команда не прошла дальше группового этапе, для сборной это был большой успех. 

Команда завоевала бронзовые медали на проходивших в Дохе (Катар) Летних Азиатских играх 2006 года.

Чемпионат Азии 2007 года 
На турнире 2007 года команда Ирана попала в «группу смерти» вместе с командами Китая, Иордании и Филиппин. На групповом этапе Иран набрал 6 очков, одержав три победы. На стадии четвертьфиналов Иран одержал две победы, выиграв у сборной Китайского Тайбэя и Катара и проиграв Ливану. В полуфинале иранцы одержали победу над сборной Казахстана со счётом 75–62. В финальном матче сборная Ирана переиграла команду Ливана со счётом 74–69, лучшим игроком матча стал центровой Хамед Хаддади, набравший 31 очко. Таким образом, сборная Ирана стала первой командой из Западной Азии, которая одержала победу в турнире, кроме того, она отобралась на Олимпийский турнир 2008 года в Пекине.

Олимпийский турнир 2008 года 
Одержав победу в региональном турнире в 2007 году сборная Ирана попала на Олимпиаду впервые за 60 лет. Олимпийский турнир стал для многих иранских игроков первым зарубежным турниром, так как команда готовилась к играм, в том числе в США. Иран попал в Группу А, вместе с командами Литвы, России, Аргентины, Хорватии и Австралии. В итоге, команда потерпела пять поражений. Некоторые иранские игроки, хорошо показавшие себя на Олимпийском турнире, были замечены скаутами, в том числе Хаддади был приглашен в НБА, а капитан команды Бахрами отправился в чемпионат Франции.

Чемпионат Азии 2009 года 
В финале чемпионата Азии 2009 года, который проходил в Тяньцзине, КНР, сборная Ирана обыграла хозяйку турнира, команду Китая со счётом 70–52.

Чемпионат мира 2010 года 
После победы на чемпионате Азии 2009 года сборная Ирана впервые в своей истории получила возможность выступать на чемпионате мира, который проходил в 2010 году в Турции. Сборная выступила неудачно, сыграв на групповом этапе с разницей побед и поражений 1-4 и заняла на турнире 19-е место.

Чемпионат Азии 2013 года 
Выиграв турнир 2013 года, который проходил в Маниле, Филиппины, команда вновь стала лучшей сборной Азии. В финале сборная Ирана переиграла хозяйку турнира, сборную Филиппин со счётом 85-71. Центровой Хамед Хаддади, который стал одним из лучших игроков турнира, получил две индивидуальные награды, в том числе стал MVP турнира. Иран стал единственной сборной, которая была представлена двумя игроками в символической сборной турнира. Кроме Хаддади, лучшим тяжёлым форвардом турнира стал Ошин Саакян.

Чемпионат мира 2014 года 
По результатам розыгрыша регионального турнира, сборная Ирана получила возможность выступить на втором для себя чемпионате мира.

Летние Олимпиады

Чемпионаты мира

Чемпионаты Азии

Текущий состав 
Состав был объявлен 3 июля 2021. Возраст игроков приведён по состоянию на 25 июля 2021.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации баскетбола Ирана  

Иран
Баскетбол в Иране